Cryptopelta är ett släkte av ormstjärnor. Cryptopelta ingår i familjen Ophiodermatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Cryptopelta